Göppersdorf heißen folgende Orte in Deutschland:

Göppersdorf (Bahretal) als Gemeindeteil der Gemeinde Bahretal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
Göppersdorf (Burgstädt), Ortsteil der Stadt Burgstädt, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen 
Göppersdorf (Höttingen) als Gemeindeteil der Gemeinde Höttingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
Göppersdorf (Wechselburg) als Gemeindeteil der Gemeinde Wechselburg, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen